

Жінки 
 Петрищева Поліна Андріївна (1899—1973) — російський паразитолог, член-кореспондент РАМН.

Чоловіки 
 Петрищев Василь Петрович (1923—2018) — радянський військовослужбовець, учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Петрищев Євген Сергійович ( 1933) — український скульптор.
 Петрищев Микола Андрійович (1906—1966) — радянський військовий діяч, контр-адмірал. Член Ревізійної Комісії КПУ в 1956—1960 р.
 Петрищев Олексій Георгійович (1924—1986) — міністр з виробництва мінеральних добрив СРСР. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1981—1986 роках. Депутат Верховної Ради СРСР 7—8-го, 10—11-го скликань. Герой Соціалістичної Праці.
 Петрищев Сергій Іванович (1913—1945) — радянський військовослужбовець, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
Російські прізвища